Frederick ou Fred Stewart peut faire référence à :

Frederick Stewart (politicien australien) (1884–1961), Homme d'affaires australien, homme politique et ministre du gouvernement
Frederick Stewart (administrateur colonial) (1836–1889), Secrétaire colonial à Hong Kong
Frederick Stewart (4e marquis de Londonderry) (1805–1872), Noble anglo-irlandais et homme politique
Fred Stewart (football) (1872–1954), footballeur
Fred Stewart (bridge) (né 1948), joueur de bridge, auteur américain
Frederick Stewart (géologue) (1916–2001), Géologue universitaire et industriel
Fred Mustard Stewart (1932–2007), Romancier américain
Fred Stewart (politicien Alberta), homme politique provincial d'Alberta, Canada
Freddie Stone (Frederick Stewart, né 1947), Musicien afro-américain
Fred W. Stewart (1894–1991), Pathologiste américain qui était chef de pathologie à Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Fred E. Stewart (c. 1880–1942), Membre du Conseil d'égalisation de la Californie de 1926 à 1942
Frederick Stewart (1er Lord Pittenweem) (c. 1590–1625), Seul titulaire du titre de Lord Pittenweem
Fred Stewart (acteur) (1906–1970), Acteur américain The World of Henry Orient, Misleading Lady and Splendor in the Grass
Fred Stewart (footballeur australien) (fl. 1987), Australian rules footballeur de St Kilda Football Club
Frederick Stewart "Fred" Burbidge, on the Liste des présidents du Canadian Pacific Railway Limited
Frederick Stewart (chanteur) (fl. 1910), sur Liste des compositions par Edward Elgar